Амелия Роуз Блэр (; в замужестве Амелия Роуз Декарт) — американская актриса.

Биография 
Начала изучать актёрское ремесло в 15 лет в школе «Sanford Meisner Center». Стала самой молодой выпускницей, овладевшей двухлетней программой. После лета практики в «British American Drama Academy» в Лондоне, начала работу с номинанткой на премию «Оскар», Линдсей Краус, занимающейся своей программой в школе «Atlantic Acting» в Нью-Йорке. Закончив обучение в 2008 году, прошла мастер-класс с Дэвидом Маметом, Фелисити Хаффман, Кларком Греггом и другими.

В 2010—2011 годах появилась в нескольких популярных сериалах в небольших ролях, однако зрителям она запомнилась по роли Лоры Мэтисон в сериале «90210: Новое поколение» — её героиня, дочь богатых родителей, торгует наркотиками, которые прятала в сумках, дизайном которых якобы занималась. Была влюблена в Лиама Курта, персонажа актёра Мэтта Лантера, и именно по её настоянию мать наняла Лиама в качестве ассистента.

Знает французский и испанский языки, имеет двойное гражданство — США и Франции.

Личная жизнь 
В 2012 году на съёмках фильма «Начало» начала встречаться с Брайаном Декартом. С 2017 года пара была помолвлена. А 30 июня 2018 года у них состоялась свадьба. Живёт вместе с супругом в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Театральные постановки 
 Свадьба Фигаро / The Marriage of Figaro — Шерубин
 Женщины Трои / Trojan Women — Андромаха
 Опять и снова / All Over — Младшая дочь
 Чайка / The Seagull — Нина Яма / Holes — Кейт Барлоу Американский завтрак / American Breakfast — Учительница Синий котелок / Blue Kettle — Инид''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Амелия Роуз Блэр на сайте Facebook